Bakonyi István (1840–1909) színész
 Bakonyi István (1928–2014) labdarúgó, edző (Dorogi Bányász)
 Bakonyi István (1939–2018) nyelvész, egyetemi tanár
 Bakonyi István (1952) irodalomtörténész, főiskolai tanár 
 Bakonyi István Felsőnyék történész